Kvarnvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvarnvattnet (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (59,5 ha)
Kvarnvattnet (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (46,2 ha)

Se även
Kvarnevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn